I Bordoni furono una storica famiglia di mercanti della Firenze medievale, nota anche per i suoi stretti legami con Corso Donati.

 Antonio Maria Bordoni – matematico italiano
 Carlo Bordoni – sociologo e scrittore italiano
 Enrico Bordoni (Altare, 1904-19??) – pittore italiano
 Faustina Bordoni – mezzosoprano italiano
 Francesco Bordoni (XVII secolo) – scultore fiorentino
 Franco Bordoni – baritono
 Franco Bordoni – pilota automobilistico
 Franco Bordoni Bisleri – militare e aviatore italiano
 Guido Bordoni-Uffreduzzi (Perugia, 1853-1946) – batteriologo italiano
 Irène Bordoni – cantante e attrice francese
 Isabella Bordoni (Rimini, 1962) – poetessa e attrice italiana
 Paolo Bordoni – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Placido Bordoni (Venezia, 1736-1806) – letterato italiano
 Ugo Bordoni – fisico e dirigente d'azienda italiano